Moradia
Ou ainda:
Banco Morada
Rádio Morada

Localidades

Morada (Califórnia)

La Morada (distrito)

Música
Morada (canção) Single da cantora brasileira Sandy.
Morada (banda) Ministério cristão

Desambiguação
Desambiguações de topônimos